Конкакафов шампионат (,  ) јесте био фудбалски турнир који се одржавао између 1941. и 1961. године.  узимајући своје име од акронима региона који улазе на турнир (Централна Америка и Кариби).

Основан је 1938. године а први турнир је одржан 1941. године. Фудбалска конфедерација Централне Америке и Кариба је претеча Конкакафа, који је формиран када се ЦЦЦФ (Фудбалска конфедерација Централне Америке и Кариба) спојила са НАФЦ (Северноамеричка фудбалска конфедерација) 1961. године. Фудбалска конфедерација Северне Америке је такође организовала НАФЦ Северноамерички куп нација 1947. и 1994. који је поново оживео 1990. и 1991. године, после 41 године одсуства, пре увођења Златног купа Конкакафа.

Резултати турнира
Листа првих четири по годинама

Победници

Историјски резултати шампионата 

Легенда
 – Шампион
 – Другопласирани
 – Треће место
 – Четврто место
ЧФ – Четвртфинале
ГФ – Групна фаза
К – Квалификант
 — Домаћин

Референце

Спољашње везе 
Рсссф

Шампионат Централне Америке и Кариба